Il titolo Crazy Like a Fox, che in lingua inglese significa pazzo come una volpe, può riferirsi a:

Cinema e tv
La volpe della risata (Crazy Like a Fox) – film del 1926 diretto da Leo McCarey
Crazy Like a Fox – film del 2004 diretto da Richard Squires
Crazy Like a Fox – serie televisiva statunitense (1984-1986)

Musica
Crazy Like a Fox – traccia inclusa nell'album di Keith Moon Two Sides of the Moon